Пре́мия «Грэ́мми» за лу́чшую за́пись го́да () присуждается Национальной академией искусства и науки звукозаписи за «художественные достижения, техническое мастерство и значительный вклад в развитие звукозаписи без учёта продаж альбома и его позиции в чартах».

«Запись года», является одной из 4 самых престижных категорий из примерно 100 других номинаций этой премии (Большая четвёрка, The Big Four, наряду с такими как «Лучший новый исполнитель», «Песня года» и «Альбом года»). Вручается ежегодно, начиная с 1-й церемонии «Грэмми» в 1959 году.

В соответствии с руководством 54-й церемонии «Грэмми», награда вручается «коммерчески выпущенным синглам или песням с новыми вокальными или инструментальными записями. Композиция с альбома предыдущего года может быть номинирована при условии, что песня не была выпущена в прошлом году, а альбом не выиграл „Грэмми“. Награду получают исполнитель(и), продюсер(ы), звукоинженер(ы) и/или инженеры сведения записи.» Начиная с 55-й церемонии «Грэмми», инженеры мастеринга также считаются номинантами и могут быть награждены в данной категории.

«Запись года» связана с «Песней года» и «Альбомом года», но концептуально отличается от них:

 «Запись года» вручается за сингл или песню с альбома. Эта награда вручается исполнителю, продюсеру и звукоинженерам песни. В этом смысле, «record» означает запись одной песни, но не композиции или целого альбома песен. Часто эта номинация представляет наиболее успешные песни года.
 «Песня года» также вручается за отдельный сингл или песню, но её получателем является автор, поэт-песенник, впервые создавший песню. В этом смысле «song» означает написанную песню, а не записанную, как в предыдущей номинации.
 «Альбом года» присуждается за весь альбом, а награда вручается исполнителю, продюсерам, инженерам записи и мастеринга альбома. Таким образом, «album» означает записанный сборник песен, а не отдельные песни или композиции.

История 
Премия в этой номинации вручается с 1959 года.
 1959—1965: только артистам-исполнителям.
 1966—1998: исполнителям и продюсерам.
 1999— … : исполнителям, продюсерам и звукоинженерам.
В период с 1965 по 1980 год в номинации «Запись Года» артист, являющийся одновременно продюсером собственной записи, получал одну премию Грэмми как артист и дополнительную премию как продюсер.

Рекорды 
Пол Саймон является рекордсменом по числу побед в этой категории — 3 раза (за песни «Mrs. Robinson», «Bridge Over Troubled Water», «Graceland»). Певица Роберта Флэк стала первой, кто смог выиграть Запись года в течение двух лет подряд: на премиях 1973 и 1974 года за песни «» и «Killing Me Softly with His Song». Повторить этот успех смогла только группа U2 («Beautiful Day» (2001) и «Walk On» (2002)), а так же Билли Айлиш с песней  «bad guy» (2020)  и «everything i wanted» (2021). 

Другими исполнителями, получившими две «Грэмми» за Запись года, стали Генри Манчини («Moon River», «Days of Wine and Roses»), Арт Гарфанкел («Mrs. Robinson», «Bridge Over Troubled Water»), The 5th Dimension («Up, Up And Away», «Aquarius/Let the Sunshine In»), Эрик Клэптон («Tears in Heaven», «Change the World»), Нора Джонс («Don’t Know Why», «Here We Go Again»), Марк Ронсон («Rehab», «Uptown Funk») и Адель («Rolling In The Deep», «Hello»).

Фрэнк Синатра — рекордсмен по числу номинаций не только среди мужчин, но и среди всех исполнителей — 7 раз, но одержать победу он смог единожды в 1967 году с песней «Strangers In The Night». Британский коллектив The Beatles больше всего раз был в числе номинантов среди групп — 4 раза (песни «I Want to Hold Your Hand», «Yesterday», «Hey Jude» и «Let it Be»), но так и не смог одержать победу. Барбра Стрейзанд — лидер по числу номинаций среди женщин — 5 раз (песни «Happy Days Are Here Again», «People», «Evergreen (Love Theme from A Star Is Born)», «You Don’t Bring Me Flowers» и «Woman In Love»), но как и The Beatles, радость победы обошла исполнительницу.

За всю историю «Грэмми» только семь исполнителей одержали победу в Записи года и Лучшем новом исполнителе на одной церемонии, это: Бобби Дарин (1960 год), Кристофер Кросс (1981 год), Шерил Кроу (1995 год), Нора Джонс (2003 год), Эми Уайнхаус (2008 год), Сэм Смит (2015 год) и Билли Айлиш (2020).

4 раза в истории женщины были в абсолютном большинстве среди номинантов (4 из 5), но при этом в двух случаях представительницы прекрасного пола проиграли. В 2015 выиграл Сэм Смит (среди номинантов были: Сия с «Chandelier», Меган Трейнор с «All About That Bass», Тейлор Свифт с «Shake It Off» и Игги Азалия с «Fancy»), а в 1977 выиграла группа Eagles (среди номинантов были: Линда Ронстадт, Кристал Гейл, Барбра Стрейзанд и Дебби Бун).

Лишь дважды в истории Грэмми в категории Запись года было номинировано не 5 как обычно, а 6 исполнителей. Это произошло в 2013 и 1962 годах. И в 2021 году было объявлено, что на церемонии вручения (2022) за победу будут бороться девять исполнителей.

2020-е

2010-е

2000-е

1990-е

1980-е

1970-е

1960-е

1950-е

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Grammy